Зиман — фамилия:
 Зиман, Джон (1925—2005) — новозеландский и британский физик.
 Зиман, Кристофер (1925—2016) — британский математик.
 Зиман, Лев Яковлевич (1900—1956) — советский экономико-географ, страновед, картограф.
 Зиман, Ян Львович (1922—2009) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки РФ.

См. также 
 Земан
 Зиманов
 Зиманас